Краснояровский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Шипуновском районе Алтайского края России. Административный центр — село Красный Яр.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1280 человек, в том числе 609 мужчин и 671 женщина. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1245 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 4 населённых пункта:
 село Красный Яр,
 посёлок Новый Путь,
 посёлок Семилетка,
 посёлок Чаячий.

Примечания 

Муниципальные образования Шипуновского района